Le xian de Zhenyuan (镇原) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Zhenyuan (镇远) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian autonome yi, hani et lahu de Zhenyuan (镇沅) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme